It's all in the game (nummer), een nummer van Cliff Richard uit 1963
 It's All in the Game (spelprogramma), een spelprogramma van de NCRV uit 1985-1988